Keller Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Keller Site (Arkansas), ID-Nr. 79000434
 Keller Site (South Carolina), ID-Nr. 80003654